Муччоли () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Муччоли, Анна Мария (род. 1964) — капитан-регент Сан-Марино (2013—2014).
 Муччоли, Бруно (род. 1960) — футболист, защитник сборной Сан-Марино (1987—1993).
 Муччоли, Клаудио (род. 1958) — капитан-регент Сан-Марино (2005—2006).
 Муччоли, Рикардо (род. 1974) — футболист, полузащитник сборной Сан-Марино (2005—2008).
 Муччоли, Стефано (род. 1968) — футболист, вратарь молодёжной сборной Сан-Марино (1992—1993) и национальной сборной Сан-Марино (1993—1996).